Iwanuma steht für:

 Iwanuma, Stadt in der Präfektur Miyagi auf Honshū, Japan
 Iwanuma (Han), ein japanisches Lehen

Iwanuma ist der Familienname folgender Personen:

 Shunsuke Iwanuma (* 1988), japanischer Fußballspieler